Badhusberget kan avse:

 Badhusberget, Mariehamn – ett berg i Mariehamns stad, Åland
 Badhusberget, Lysekil – ett bostadsområde i Lysekil